Wing Commander: Prophecy  – videogioco
 Wing Commander: Privateer  – videogioco
 World Cup of Poker  – torneo di poker sportivo